Petronila puede hacer referencia a:

 Petronila de Lorena (1082 - 23 de mayo de 1144), hija de Teodorico II de Lorena y Hedwige de Formbach. A través de su matrimonio con Florencio II de Holanda, se convirtió en condesa de Holanda.
 Petronila de Aquitania (1125-1153), hija de Guillermo X de Poitiers y de Leonor de Châtellerault.
 Petronila I de Aragón (Huesca, 29 de junio de 1136 - Barcelona, 15 de octubre de 1173), reina de Aragón (1157-1164), y condesa consorte de Barcelona (1162-1164). Hija de Ramiro II el Monje e Inés de Poitou.
 Juana Petronila Silva Fernández de Híjar y Pignatelli (Híjar, 26 de junio de 1669 - Madrid, 2 de abril de 1710), noble española, hija de Jaime Francisco Víctor Fernández de Híjar y Cabrera Sarmiento de Silva de Villandrando de la Cerda y Pinós y de Mariana de Pignatelli de Aragón. En el año 1700 se convirtió en la VI duquesa de Híjar.
 Petronila Gau, heroína de guerra dominicana, una de las tres mujeres registradas como participantes en el campo bélico durante las luchas de Independencia.
 Petronila Orellana (Santiago de Chile, 1885-1963), compositora de música folclórica de Chile.
 Petronila Infantes (La Paz, 29 de julio de 1911-8 de octubre de 1991), anarquista y sindicalista boliviana. Fue fundadora del Sindicato de Culinarias y Ramas Afines, un sindicato predecesor de la Federación Obrera Femenina creado en 1927. Fue líder del movimiento anarquista femenino en su país.

 Petronila Guerrero Rosado (Conil de la Frontera, 1953), política española.

 Petronila (Texas), ciudad ubicada en el condado de Nueces en el estado estadounidense de Texas.
 Cerro La Petronila, formación de montaña ubicada en el extremo sur del páramo Hato Viejo, Mérida, a una altura de 3.708 msnm es una de las montañas más altas en Venezuela.
 La Petronila, fragata de hélice de la Armada Española, con casco de madera y propulsión mixta a vapor y velas. Recibía su nombre en memoria de la reina Petronila de Aragón. Fue la primera fragata de hélice construida en el Arsenal de Cartagena. Fue ordenada junto a las fragatas Blanca y Berenguela el 8 de agosto de 1863.